Nikolaos Lazaridis ist der Name folgender Personen:

* Nikolaos Lazaridis (* 1962), deutscher Fußballspieler, siehe Nico Lazaridis (Fußballspieler)
 Nikolaos Lazaridis (* 1979), griechischer Fußballspieler, siehe Nikos Lazaridis 

Siehe auch:
 Nico Lazaridis